Арно Камминга (; ) — нидерландский пловец, неоднократный призёр чемпионата Европы, чемпион Европы в 25-метровом бассейне. Специализируется на плавании брассом. Двукратный серебренный призёр Олимпийских игр 2020 в Токио.

Биография 
В смешанной эстафете 4 × 50 м комплексным плаванием он завоевал титул чемпиона Европы на чемпионате Европы 2017 года в Копенгагене.

В 25-ти метровом бассейне, на чемпионате Европы в декабре 2019 года, спортсмен из Нидерландов стал триумфатором турнира. Его чемпионство было доказано на двух дистанциях брассом на 200 и 100 метров. На дистанции 50 метров он завоевал бронзовую медаль, а в смешанном эстафетном заплыве комплексным плаванием его команда приплыла второй.

В мае 2021 года на чемпионате Европы, который состоялся в Венгрии в Будапеште, нидерландский спортсмен на дистанции 100 метров брассом завоевал серебряную медаль, показав время 58,10 секунды. На дистанции 200 метров брассом Арно вновь стал вторым, проплыв за 2:07,35.

Примечания 

Пловцы Нидерландов
Чемпионы Европы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года